Matilde Carolina da Baviera (1813–1862) — filha do rei Luís I da Baviera, casou com Luís III, Grão-Duque do Hesse
 Matilde da Baviera (1877–1906) — filha do rei Luís III da Baviera, casou com Luís Gastão de Saxe-Coburgo e Gotha
 Matilde da Baviera, Marquesa de Meissen (1313–1346) — filha do imperador Luís IV, casou com Frederico II, Marquês de Meissen
 Matilde da Baviera (1532 - 1565) — filha de Guilherme IV da Baviera, casou com Felisberto, Marquês de Bade-Bade;
 Matilde Ludovica em Baviera (1843-1925) — filha de Maximiliano José, Duque na Baviera, casou com Luís de Bourbon-Sicilia, Conde de Trani

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos